Zygmunt Stefański (dyplomata)
 Zygmunt Stefański (oficer)